Колумбийская коммунистическая партия () — колумбийская левая политическая партия, основанная 17 июля 1930 года в Боготе как секция III Интернационала в стране.

История  
Первая попытка основать компартию в Колумбии была предпринята группой Сильвестра Савицкого ещё 1 мая 1924 года.

До 1979 года Колумбийская коммунистическая партия носила название Коммунистическая партия Колумбии  ().

С 1994 по 1998 имела своих представителей в сенате Колумбии.

См. также 
 Подпольная коммунистическая партия Колумбии
 Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа

Литература 
 Латинская Америка: энциклопедический справочник. — М.: Советская энциклопедия, 1982.
 Хильберто Виейра. Рост милитаризма в Колумбии и тактика компартии // «Проблемы мира и социализма», № 4 (56), 1963. стр.15-21
 Хуан Виана. У коммунистов Колумбии // «Проблемы мира и социализма», № 1 (65), 1964. стр.48-52

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del PCC

Политические партии по алфавиту
Политические партии, основанные в 1930 году
Колумбия
Политические партии Колумбии
Политические организации Колумбии